Mikro oder Micro ( mikrós ‚klein‘, ‚eng‘) steht für:

 „klein“, siehe Liste griechischer Präfixe #mikro
 ein Millionstel (10−6), siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Abkürzung für Mikrofon
 eine Batteriegröße, Micro (Batterie)
 den Klapp-Tretroller der Firma Micro Mobility Systems
 den Automobilhersteller Micro Cars aus Sri Lanka
 die Stadt Micro (North Carolina)
 den Roman Micro
 eine Handelsform für eine Dosis LSD mit Trägersubstanz in zylindrischer Form von etwa 2–3 mm Durchmesser und ungefähr gleicher Länge.

Siehe auch:

Abkürzung